Trammell ist der Familienname folgender Personen:
 Alan Trammell (* 1958), US-amerikanischer Baseballspieler und -trainer 
 Bobby Lee Trammell (1934–2008), US-amerikanischer Rockabilly-Musiker und Politiker
 Park Trammell (1876–1936), US-amerikanischer Politiker
 Sam Trammell (* 1969), US-amerikanischer Schauspieler
 Terrence Trammell (* 1978), US-amerikanischer Leichtathlet